Trapanese ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Trapanese (* 1984), US-amerikanischer Produzent und Komponist für Musik von Filmen, Fernsehserien und Bühnenstücken
 Rita Trapanese (1951–2000), italienische Eiskunstläuferin